Walkerton può riferirsi a:
Walkerton – città dell'Ontario (Canada)
Walkerton – città dell'Indiana (Stati Uniti)
Walkerton – area non incorporata della Virginia (Stati Uniti)